Men of Honor - L'onore degli uomini (Men of Honor) – film del 2000 diretto da George Tillman Jr.
Men of Honor – album degli Adrenaline Mob del 2014